Jampil (; ) ist eine Stadt in der Ukraine mit etwa 11.000 Einwohnern. Sie ist das administrative Zentrum des Rajons Jampil.

Geographische Lage 
Jampil liegt im südlichen Teil der Oblast Winnyzja am Ufer des Dnister in der historischen Landschaft Podolien an der Grenze zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Der Dnister verläuft südlich der Stadt, auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt die Republik Moldau mit dem Dorf Cosăuţi. Von dort führt die Fernstraße M2 weiter zur zehn Kilometer entfernten Stadt Soroca. Eine Autofähre ermöglicht den offiziellen Grenzübergang zwischen beiden Städten.

Von 1923 bis 1999 gab es eine schmalspurige Eisenbahnstrecke von einer Station östlich des Ortes nach Wapnjarka, diese wurde aber eingestellt und die Gleisanlagen im Jahr 2000 großteils abgebaut.

Weblinks 

 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ort am Dnister
Rajon Jampil (Winnyzja)